Джу́ли Макни́вен (, род. 11 октября 1980, Амхерст, Массачусетс) — американская актриса. Наиболее известна по второстепенным ролям в телесериалах «Безумцы», «Сверхъестественное» и «Звёздные врата: Вселенная».

Биография 
Джули Макнивен родилась 11 октября 1980 года в Амхерсте, штат Массачусетс. Она окончила Государственный университет Сейлема.

Личная жизнь 
В 2010 году Макнивен вышла замуж за Майкла Блэкмана Бека. У пары есть два сына — Тэсман Скотт Бек (род. 18.12.2014) и Джетсон Бек (род. 14.08.2021).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Киноактрисы США
Выпускники Региональной средней школы Амхерста (Массачусетс)
Выпускники Сейлемского государственного университета